Framlingham steht für
 einen Marktort in der Grafschaft Suffolk in England, siehe Framlingham
 ein Reservat im Bundesstaat Victoria, Australien, siehe Framlingham (Victoria)

Siehe auch: Framingham, Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts.